Folle – matto, pazzo, privo di senno
 Folle – posizione nel cambio di un motore
 Folle – moltitudini di persone
 Folle – unità monetaria comparsa nella Roma antica alla fine del III secolo e protrattasi in epoca bizantina
 Folle –  strumento che produce un soffio d'aria
 Il Folle – uno degli arcani maggiori dei tarocchi
 Eduardo Folle – cestista uruguaiano